:
 Raphiinae — подтриба из семейства 
 Raphiinae — монотипическое подсемейство совок из отряда чешуекрылых